Henrietta je francouzské jméno, ženská forma jména Henri (Jindřich).

místní název
 Henrietta (Texas)

jméno historických osob
 Henrietta Amálie Anhaltsko-Desavská (1666–1726)
 Henrietta Amálie Anhaltsko-Desavská (1720–1793)
 Henrietta Anna Stuartovna (1644–1670), nejmladší dítě anglického krále Karla I. Stuarta
 Henrietta Kateřina Agnes Anhaltsko-Desavská (1744–1799), princezna Anhaltsko-Desavská
 Henrietta Marie Bourbonská (1609–1669), francouzská princezna a sňatkem anglická královna
 Henrietta Marie Falcká (1626–1651), falcká princezna, hraběnka z Mukačeva
 Henrietta Nasavsko-Weilburská (1780–1857), princezna Nasavsko-Weilburská a sňatkem württemberská vévodkyně

ostatní
 Seznam článků začínajících na „Henrietta“